Stárek může být:

 Stárek – vedoucí pracovník v tradičních provozech, např. pivovarech či mlýnech
 Stárek (hody) – vedoucí chasy při hodech (na Moravě)
 Stárek (příjmení) – české příjmení